muszkák - az oroszok népies elnevezése (Moszkva után)
 Muszka (Mâsca) - falu Romániában, Arad megyében
 Muszka, családnév